L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis d'Istanbul se déroule du 23 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Pauline Parmentier remporte l'épreuve en simple, Liang Chen et Zhang Shuai celle en double.

Lauréates 
Pauline Parmentier remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Polona Hercog. Son précédent titre datait de 2008.

En double, Liang Chen et Zhang Shuai remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Xenia Knoll et Anna Smith. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul (ATP 2018)
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Istanbul
Sport en Turquie en 2018
Tennis en avril 2018